Derry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Derry Township (Illinois)
 Derry Township (Dauphin County, Pennsylvania)
 Derry Township (Mifflin County, Pennsylvania)
 Derry Township (Montour County, Pennsylvania)
 Derry Township (Westmoreland County, Pennsylvania)